Caroline Rowland ist der Name folgender Personen:

* Caroline Rowland (Psychologin) (* 1971), britische Psychologin
 Caroline Rowland (Filmproduzentin), britische Filmproduzentin